Antoni Stefanowski (1885–1940) – społecznik, pułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Bohdan Stefanowski (1883–1976) – termodynamik, organizator i rektor Politechniki Łódzkiej
 Jacek Stefanowski (ur. 1975) – piłkarz
 Roman Stefanowski (ur. 1929) – działacz socjalistyczny, dziennikarz i radiowiec
 Stefan Wincenty Stefanowski (1894–1940) – przodownik Policji Państwowej, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej